Нитрозофенолы (гидроксинитробензолы) — органические вещества, содержащие нитрозо- и гидроксогруппы, присоединённые к бензольному кольцу. Имеют общую формулу CH(OH)(NO)R.

Физические и химические свойства 

Наиболее известен 4-нитрозофенол, который представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в органических растворителях и умеренно растворимое в воде. Как и его замещённые аналоги, 4-нитрозофенол находится в таутомерном равновесии нитрозоформы и хиноноксимной формы:

2-Нитрозофенолы образуют внутримолекулярную водородную связь, а 4-нитрозофенолы в твёрдом состоянии представляют собой димеры.

Нитрозофенолы обладают всеми свойствами фенолов и нитрозосоединений ароматического ряда: нитрозогруппа способна восстанавливаться до аминогруппы при действии восстановителей, а при окислении превращаться в нитрогруппу. При действии галогенов протекает замещение в ароматическом ядре по механизму реакции Фриделя-Крафтса. Гидроксиламин образует с нитрозофенолами бензохинондиоксимы.

Кроме того, нитрозофенолы способны образовывать окрашенные комплексы с ионами тяжёлых металлов.

Получение и применение 

Синтез 4-нитрозофенола заключается в мягком восстановлении нитроаренов или мягком окислении арилгидроксиламинов:

 

в действии на фенол нитрита натрия:

 

а также с помощью металлоорганического синтеза по реакции с нитрозилхлоридом:

 

либо в реакции п-бензохинона с гидроксиламином

Качественный анализ нитрозофенолов проводят по реакции Либермана, а количественный — по объёму выделяющегося азота в реакции с фенилгидразином в среде уксусной кислоты.

Нитрозофенолы используются при получении красителей, например, феноксазинов.

Нитрозофенолы токсичны; вызывают дерматиты.

Литература 
 
 

Фенолы
Нитрозосоединения